KDL steht als Abkürzung für:

 Flughafen Kärdla in Estland (IATA-Code)
 Kleinstdiesellok, siehe DB-Baureihe Kdl 01
 Kriegsdampflokomotive, siehe Kriegslokomotive

KdL steht für:
 Konferenz der Landesfilmdienste in Deutschland, siehe Landesfilmdienst

Abkürzung